Соломоновы книги — библейские книги, приписываемые царю Соломону, правителю Израильского царства в 965—928 годы до н. э..

 «Притчи Соломона» — в тридцать одной главе собраны мудрые изречения о поведении и судьбах человека в домашнем и общественном быту.
 «Екклезиаст» (или «Проповедник») — в 12 главах поиск через собственный опыт ответа на вопрос: в чём на земле самое высшее благо?
 «Песнь песней» — 8 глав боговдохновенных песней души Соломоновой.
 «Премудрости Соломона» — из 19 глав; нет на еврейском языке; переведена с греческого.
 Псалмы: 126 () и 131 ().

Также царю Соломону приписываются книги «Псалмы Соломона» и «», отсутствующие в каноне, но находимые в различных манускриптах греческой и сирийской Библии.

См. также 
 Притчи

Примечания